Семили (, ) — город на севере Чешской Республики, в районе Семили Либерецкого края.

История 
Первые письменные упоминания относятся к 1352 году.

География 
Расположен на юго-востоке Либерецкого края, примерно в 25 км от города Либерец и в 84 км от Праги. Находится на берегу реки Йизера, на высоте 340 м над уровнем моря.

Население

Города-побратимы 
  Шауэнбург, Германия

Галерея

Ссылка 
 Официальный сайт города

Примечания 

Города Либерецкого края
Районные центры Чехии